Le terme Rue Schwendi peut faire référence à :
 la rue Schwendi à Colmar
 la rue Schwendi à Strasbourg